Sensor — um dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas ou químicas, chamadas variáveis de instrumentação, e transformá-las em variáveis elétricas
 Sensor de nível — dispositivo para registro de nível de líquidos ou sólidos
 Sensor de proximidade — dispositivo de sensoriamento eletroeletrônico
 Sensor (mangá) — de Junji Ito

Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de tecnologia